Bure kan syfta på 

 Bure (nordisk mytologi) – väsen i nordisk mytologi
 Bure AB – historiskt skogsindustriföretag 
 Bure Equity – investeringsbolag
 Bureplatsen - plats i naturparken Norra stadsberget i Sundsvall

Personer
 Bure (efternamn) – svenskt och ryskt efternamn och personer med namnet
 Bureätten – svensk släkt känd sedan 1400-talet
 Bure (adlig släkt) – svensk adlig släkt 
 Burensköld – svensk adlig släkt

Geografi

Etiopien 

 Burē, ort, Amhara,

Frankrike 

 Bure-les-Templiers, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Buré, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Bure, Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Bure, Schweiz, ort och kommun, Jura,